Melnyk ist der Familienname folgender Personen:

 Borys Melnyk (1945–2016), sowjetischer Sportschütze
 Eugene Melnyk (* 1959), ukrainisch-kanadischer Unternehmer
 Gerry Melnyk (1934–2001), kanadischer Eishockeyspieler
 Jaroslaw Melnyk (* 1960), ukrainischer Philologe, Linguist und Slawist
 Julija Melnyk (* 1991), ukrainische Naturbahnrodlerin
 Jurij Melnyk (* 1962), ukrainischer Politiker
 Kateryna Antonowytsch-Melnyk (1859–1942), ukrainische Prähistorikerin
 Larry Melnyk (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Lubomyr Melnyk (* 1948) ukrainisch-kanadischer Komponist und Pianist
 Stanislaw Melnyk (1961–2015), ukrainischer Politiker
 Tetjana Melnyk (* 1995), ukrainische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin

Siehe auch:
 Melnik